Liste der Baudenkmale in Papendorf steht für:

 Liste der Baudenkmale in Papendorf (Warnow), Gemeinde Papendorf, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern
 Liste der Baudenkmale in Papendorf (Vorpommern), Gemeinde Papendorf, Landkreis Vorpommern-Greifswald, Mecklenburg-Vorpommern